Britischer Sikh-Krieg steht für:

 Erster Sikh-Krieg, 1845 bis 1846
 Zweiter Sikh-Krieg, 1848 bis 1849